White Album steht für:

 The White Album, Studioalbum (1968) der Beatles, siehe The Beatles (Album)
 White Album (Computerspiel), japanisches Adventure und Computerspiel

Siehe auch:
 Weißes Album